Ringo — третий студийный альбом британского музыканта, барабанщика группы The Beatles Ринго Старра, выпущенный в 1973 году на Apple Records. 
Он достиг № 2 в Billboard 200 и стал платиновым по версии RIAA.

Многие считают Ringo «последним» альбомом группы «The Beatles»,  так как в его записи принимали участие все экс-битлы.

История 
После выпуска альбома стандартов Sentimental Journey и альбома в стиле кантри-н-вестерн Beaucoups of Blues в 1970 году, Старр записывал и выпускал только синглы — такие как It Don’t Come Easy в 1971 и Back Off Boogaloo в 1972 гг.

В начале 1973 года Старр решил, что пришло время начать записывать свой первый настоящий сольный альбом. Он попросил продюсера Ричарда Перри руководить записью альбома, начавшейся в марте.

Ринго Старр попросил всех своих друзей-музыкантов помочь ему в записи альбома, и все они ответили положительно. В сессиях принимали участие: Марк Болан, члены The Band, Билли Престон, Клаус Форман, Ники Хопкинс, Гарри Нилссон и Джим Келтнер. Кроме того, Джордж Харрисон и Джон Леннон вместе с Ринго участвуют в записи песни Джона «I’m The Greatest».

После выпуска альбома в ноябре критики восприняли его на ура, альбом покорил канадские и американские чарты, а также занял 7-е место в Британии. В США синглы с альбома «Photograph» и «You're Sixteen» заняли первые места хит-парадов.
При переиздании альбома на CD в 1991 году были добавлены бонус-песни It Don’t Come Easy, Early 1970 и Down And Out.

Список композиций

Первая сторона 
 «I'm the Greatest» (Джон Леннон) — 3:21
 «Have You Seen My Baby» (Рэнди Ньюмен) — 3:44
 «Photograph» (Харрисон/Старки) — 3:56
 «Sunshine Life For Me (Sail Away Raymond)» (Харрисон) — 2:45
 «You're Sixteen» (Ширман/Ширман) — 2:48

Вторая сторона 
 «Oh My My» (Поника/Старки) — 4:16
 «Step Lightly» (Старки) — 3:15
 «Six O’Clock» (Пол Маккартни) — 4:06
 «Devil Woman» (Поника/Старки) — 3:50
 «You and Me (Babe)» (Харрисон/Мэл Эванс) — 4:59

Бонусные композиции переиздания 1991 года 
 «It Don't Come Easy» (Старки) — 3:02
 «Early 1970» (Старки) — 2:20
 «Down and Out» (Старки) — 3:04

Синглы

Участники 
 Ринго Старр — ведущий вокал (все треки), ударные (все треки), перкуссия (4)
 Джордж Харрисон — гитара (1, 4), акустическая гитара (3, 8), электрогитара (10), бэк-вокал (3, 4)
 Марк Болан — гитара (2)
 Вини Понсия — акустическая гитара (3, 10), гитара (5), бэк-вокал (4, 6), перкуссия (8)
 Джимми Калверт — акустическая гитара (3, 7), гитара (5, 6, 9)
 Робби Робертсон — гитара (4)
 Стив Кроппер — электрогитара (7)
 Джон Леннон — фортепиано (1), бэк-вокал (1)
 Билли Престон — орган (1, 6), фортепиано (6)
 Джеймс Букер — фортепиано (2)
 Ники Хопкинс — фортепиано (3, 5, 10)
 Гарт Хадсон — аккордеон (4)
 Пол Маккартни — вокальное соло «kazoo» (5), фортепиано (8), синтезатор (8), бэк-вокал (8)
 Том Хенсли — фортепиано (9)
 Клаус Вурман — бас-гитара (все треки)
 Джим Келтнер — барабаны (2, 3, 5, 6, 9)
 Милт Холланд — перкуссия (2, 9), маримба (10)
 Лон & Деррек Ван Итон — перкуссия (3)
 Том Скотт — рожки и аранжировки (2, 6, 7, 9, 10)
 Чак Финдли — рожки (9)
 Бобби Киз — саксофон (3)
 Левон Хельм — мандолина (4)
 Рик Данко — скрипка (4)
 Дэвид Бромберг — банджо (4), скрипка (4)
 Гарри Нилсон — бэк-вокал (5)
 Марта Ривз, Мерри Клейтон — бэк-вокал (6)
 Линда Маккартни — бэк-вокал (8)
 Ричард Перри — бэк-вокал (9)

Примечания

Ссылки 
 JPGR’s Ringo site
 Ringo на discogs.com

Альбомы Apple Records
Альбомы Ринго Старра
Альбомы, оформленные Клаусом Форманом
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums